Памятный знак погибшему посёлку Предмостная Слободка — монумент в Киеве, установленный в память о рабочем посёлке Предмостная слободка, существовавшем на левом берегу Днепра (напротив Киево-Печерской Лавры) с конца XVIII в., уничтоженного нацистами в 1943 г. в период оккупации Киева.

Открыт в 1991 году в парке культуры и отдыха «Гидропарк» в конце центральной аллеи Дружбы Народов, протянувшейся от южного выхода станции метро «Гидропарк» внутрь паркового комплекса. Установлен на поляне, обозначенной по кругу вымощенной гранитными плитами дорожке и цветником. К ней от главной аллеи парка ведут радиальные дорожки, центральная из которых акцентирована чугунными столбиками, соединенными цепями.

Авторы — скульптор М. Билык, архитектор А. Чемерис (последняя работа, умер в 1991).

Материалы: бронза, гранит.

Размеры: высота скульптуры — 0,78 м, дверной проем — 2,55 м × 1 м; плита — 1,3 м × 1 м.

Центром памятного знака является бронзовое скульптурное изображение мальчика, сидящего на крыльце, оставшегося от уничтоженного дома. Семь блоков серого гранита образуют дверной проем. Лестница крыльца переходит в гранитную плиту с посвятительной надписью. В основу образно-композиционного решения положена идея ворот, арки, распространенная в библейском искусстве. Подобные архитектурно-пластические сооружения в современной скульптуре получили жизнеутверждающий смысл как символ исторической памяти народа, его бессмертия. В создании образа использованы символы — порог, разрушенное жилье, раскрывающие проблему человечества «жизнь-смерть», отмечают, что разрушение семейного очага — это трагедия для всего народа. Условный тимпан арки украшает ещё один символический элемент — симметричной парой голубей — образ типичный для украинского фольклора. Внутренняя конструктивная монументальность замысла, так же как и изображение мальчика в скорбной печали, решены без аффектации и толерантно воплощены пластическими средствами, как бы смягчая боль утраты философским толкованием смысла человеческого бытия. Памятный знак органично вписывается в дендрологический окружающей среды, связывая его историю с современностью.

На гранитной плите перед памятником увековечены две надписи на украинском языке:

Слава жителям посёлкаПредмостная слободка, отдавшим
свою жизнь за освобождениеРодины во время Великой
{{s|Отечественной войны 1941–1945 гг.}}На этом месте с конца XVIII в. 
был рабочий посёлокПредмостная слободка, жители
которого работали на водномтранспорте, заводе «Арсенал» и
других предприятиях г. Киева.Посёлок уничтожен
фашистами в 1943 г.

Ссылки 
 Памятный знак Предмостовой слободке 
 Автографы войны на улицах Днепровского района. Краеведческо-библиографический список Центральной районной библиотеки им. П. Г. Тычины, Киев, 2014, стр. 6
 Наш район Днепровский и его исторические местности. Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия госадминистрации Днепровского района города Киева, Центральная районная библиотека им. П. Г. Тычины, Киев, 2010, стр.41

Примечания 

Предмостная Слободка
Памятники жертвам
Здания и сооружения, построенные в 1991 году на Украине
Скульптуры 1991 года
1991 год в Киеве